Pichler heißen: 

 Pichler (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Pichler (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Pichler (Gemeinde Flachau), Ort bei  Flachau, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Pichler (Gemeinde Golling), Ort bei Golling an der Salzach, Bezirk Hallein, Land Salzburg

Personen:
 Pichler (Familienname) – dort zu Namensträgern, Herkunft, Bedeutung und Verbreitung des Namens

Weiteres:
 Josef Pichler & Söhne, ehemalige Hutfabrik in Graz, Steiermark
 Pichler Verlag, ein Buchverlag der Styria Media Group
 Pichler-Produktionsfunktion

Siehe auch: 
 Bichler
 Pichler (Künstlerfamilie)